Iberoamerické příjmení Sánchez či Sanchez nebo Sanches [sančes] nese více osobností:

 Alexis Sánchez (* 1988) – chilský fotbalista
 Alonso Sánchez Coello (kolem 1531–1588) – španělský renesanční malíř
 Antonio Sánchez – více osob
 Arantxa Sánchezová Vicariová (* 1971) – španělská tenistka
 César Sánchez Domínguez (* 1971) – španělský fotbalový brankář
 Eder Sánchez (* 1986) – španělský atlet, chodec
 Elizardo Sánchez (* 1944) – kubánský disident
 Emilio Sanchez (* 1965) – španělský tenista
 Encarna Sánchez (1940–1996) – španělská rozhlasová moderátorka a komentátorka
 Félix Sánchez (* 1977) – dominikánský atlet, překážkář, olympijský vítěz
 Francisco Sánchez Gómez (* 1947) viz Paco de Lucía – španělský hudební skladatel
 Hugo Sánchez (* 1958) – mexický fotbalista a trenér
 Iljič Ramirez Sánchez (Šakal či Carlos; * 1949) – venezuelský terorista
 Javier Sánchez (* 1968) – španělský tenista
 José Acosta Sánchez (1937–2015) – španělský politik, právník, univerzitní profesor a spisovatel
 José Tomás Sánchez (1920–2012) – filipínský katolický kněz a kardinál
 Leonel Sánchez (1936–2022) – chilský fotbalista
 Manuel Laureano Rodríguez Sánchez (1917–1947) viz Manolete – španělský toreador
 María José Martínezová Sánchezová (* 1982) – španělská tenistka
 Mónica Cruzová Sánchez (* 1977) – španělská herečka a tanečnice
 Olivia Sanchez (* 1982) – francouzská tenistka
 Omayra Sanchez (1972–1985) – kolumbijská dívka, oběť výbuchu kolumbijské sopky Nevado del Ruiz
 Óscar Arias Sánchez (* 1940) – kostarický politik a prezident, nobelista
 Pedro Sánchez (* 1972) – španělský politik, od června 2018 předseda vlády Španělského království a předseda socialistů
 Samuel Sánchez (* 1978) – španělský sportovec, cyklista, olympijský vítěz
 Sergio Sánchez (* 1982) – španělský atlet, běžec
 Yoani Sánchezová (* 1975) – kubánská blogerka